Le Bates Motel est un lieu fictif mentionné dans le film Psychose (Alfred Hitchcock, 1960) et ses dérivés.

Bates Motel peut aussi faire référence à :

 Bates Motel, un téléfilm américain réalisé par Richard Rothstein et diffusé en 1987.
 Bates Motel, une série télévisée diffusée sur A&E depuis 2013.